

Botanica
 Melone Galia – ibrido F1 originato da un incrocio tra due cultivar di meloni

Cinema
 Galia – film del 1966 diretto da Georges Lautner

Geografia
 Gália – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
 Galia – villaggio della Grecia nella municipalità di Mires

Persone
 Jean Galia – rugbista a 15 francese
 Martin Galia – pallamanista ceco
 Roberto Galia – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano